Закавка́зский экономический район — один из 19 экономических районов СССР, состоял из трёх закавказских республик:
 Азербайджанская ССР (сейчас — Азербайджан)
 Армянская ССР (сейчас — Армения)
 Грузинская ССР (сейчас — Грузия)

В составе экономического района также выделялись: крупнейшие Тбилисский, Абшеронский (Баку) промышленные узлы и крупный Ереванский узел.

Население — 15 489 тыс. чел. (1987).

Основные отрасли специализации: добыча и переработка разнообразных руд цветных и чёрных металлов, нефти и газа. Развиты пищевая, лёгкая промышленность, машиностроение.

Сельское хозяйство: большое значение имеет выращивание субтропических и теплолюбивых технических культур, виноградарство, плодоводство, производство ранних овощей.

См. также 
 Экономика Азербайджанской ССР
 Экономика Армянской ССР
 Экономика Грузинской ССР
 Закавказский военный округ
 Закавказская железная дорога

Закавказский
Экономика Азербайджана
Экономика Армении
Экономика Грузии